TIA, een gebeurtenis in het centraal zenuwstelsel
Tia (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie bladrollers